Rock Springs eller Rocksprings kan syfta på:

 Rock Springs (bok) – en novellsamling av Richard Ford, publicerad 1987, se 
 Rock Springs-massakern – ett upplopp i Wyoming 1885 där kinesiska gruvarbetare lynchades av vita arbetare

Geografi

USA 

 Rock Springs, Wisconsin, ort i Sauk County,  Wisconsin, 
 Rock Springs, New Mexico, ort i McKinley County, New Mexico, 
 Rock Springs, Wyoming, 
 Rocksprings, huvudort i Edwards County i Texas, 
 Rock Springs Run State Reserve, naturreservat i Florida,